«Юго-Восточная» — название станций метро в различных городах.

 «Юго-Восточная» (станция метро, Москва)
 «Юго-Восточная» (станция метро, Санкт-Петербург)